The Early Worm – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Early Worm – film del 1988 diretto da Jonathan Lyons
 The Early Worm – film del 2009 diretto da Ray Pivato